Двадцать восьмая симфония:

 Симфония № 28 (Гайдн), 1765
 Симфония № 28 (Моцарт), 1777
 Симфония № 28 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1784
 Симфония № 28 (Хованесс), 1976

 0028